Овцыно — название населённых пунктов в России:

 Овцыно — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Овцыно — деревня в Ржевском районе Тверской области.

См. также